Feels Like Home — девятый студийный альбом американской певицы Шерил Кроу, вышедший в 2013 году, дебютный для неё в области кантри-музыки. Feels Like Home достиг первого места в кантри-чарте США Top Country Albums и седьмого места в американском чарте Billboard 200 с тиражом 37,000 копий и стал 9-м для певицы, попавшим в десятку лучших в США.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Имел успех в других странах: № 16 в Канаде, № 60 Швейцарии и № 92 в Голландии. В Великобритании диск достиг высших в карьере певицы высот в чарте с 2003 года, он дебютировал на позиции № 16 с тиражом 5,500 в Official UK Chart и стал её 7-м попавшим в Top-20.
Журнал Billboard назвал альбом одним из 10 лучших кантри-альбомов 2013 года.

Список композиций

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Синглы

Участники записи 
 Шерил Кроу — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, фортепиано, электрогитара, гармонь, клавишные, орган

 Другие

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы A&M Records
Альбомы США
Альбомы Шерил Кроу